La Supercoppa d'Ucraina 2011 (ufficialmente ) è stata l'ottava edizione della Supercoppa d'Ucraina.

Si è svolta il 5 luglio 2011 allo Stadio Vorskla di Poltava tra lo Šachtar, vincitore della Prem"jer-liha 2010-2011 e della Coppa d'Ucraina 2010-2011, e la Dinamo Kiev, seconda classificata nella Prem'er-Liha 2010-2011 e finalista della Coppa d'Ucraina 2010-2011.

A conquistare il titolo è stata la Dinamo Kiev che ha vinto per 3-1 con reti di Oleh Husjev su rigore e, dopo il momentaneo pareggio di Fernandinho, Pape Diakhaté e Arcëm Mileŭski.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2011
2011
Incontri del F.K. Dynamo Kyïv
Competizioni sportive a Poltava